Der Begriff Antifolterkommission bezeichnet:

 UN-Ausschuss gegen Folter (UN Committee against torture, CAT), die Antifolterkommission der Vereinten Nationen
 Europäisches Komitee zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe (Committee for the Prevention of Torture, CPT), die Antifolterkommission des Europarates